Emiko Shiratori – cantautrice giapponese
 Kimiko Shiratori – ex calciatrice giapponese 
 Tetsu Shiratori – doppiatore, attore, regista e sceneggiatore giapponese
 Yuri Shiratori –  doppiatrice e cantante giapponese